Valdemar Kolling henviser til flere personer:

 Valdemar Kolling (1834-1915) (1834-1915) – dansk kgl. skuespiller
 Valdemar Kolling (1863-1912) (1863-1912) – dansk skuespiller